Макгиббон () — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Макгиббон, Пэт (род. 1973) — североирландский футболист.
 Макгиббон, Уильям (1690—1756) — шотландский композитор и скрипач.